Karpov je priimek več oseb:
 Anatolij Jevgenijevič Karpov (roj. 1951), ruski (sovjetski) šahovski velemojster
 Georgij Grigorevič Karpov, sovjetski general
 Aleksej Jakovlevič Karpov, sovjetski general

Ruski priimki